Bertinus bezieht sich auf

 den Abt Bertinus, siehe Abtei Saint-Bertin

Siehe auch:
 St. Bertinus (Poperinge)